The Silent Witness – film del 1912 prodotto dalla Thanhouser Company
 The Silent Witness – film del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
 The Silent Witness – film del 1914 diretto da Charles Giblyn 
 The Silent Witness – film del 1915 della Reliance Film Company
 The Silent Witness – film del 1917 diretto da Harry Lambart
 Il testimonio muto (The Silent Witness) – film del 1932 diretto da R.L. Hough e da Marcel Varnel
 The Silent Witness – film del 1954 diretto da Montgomery Tully
 The Silent Witness – film del 1962 diretto da Ken Kennedy
 The Silent Witness – film del 1978 diretto da David W. Rolfe